A Collection... – album raccolta dei Birthday Party del 1987
 A Collection: Greatest Hits... and More – album raccolta di Barbra Streisand del 1989
 A Collection – album raccolta dei Third Eye Blind del 2006
 A Collection – album raccolta di Josh Groban del 2008
 A Collection – album raccolta dei Doors del 2011
 A Collection – album raccolta degli Underworld del 2011